Haenke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thaddäus Haenke
 Thaddeus Peregrinus Haenke